

Cri d'oiseau et expressions par analogie
Piou est la graphie du cri émis par certains passereaux.
Piou-piou est ainsi devenue une désignation enfantine pour oiseau, ou un diminutif affectueux pour un nourrisson ou un jeune enfant.
Pioupiou est également, par analogie avec l'expression enfantine, un surnom affectueux donné aux jeunes fantassins depuis 1838 au moins.

Patronymes

 Constance Piou (1800-1890), avocat, magistrat et homme politique français.
 Jean-Baptiste Piou (1800-1893), avocat et homme politique français.
 Jacques Piou (1838-1932), homme politique français.
 Olivier Piou (né en 1958), homme d’affaires français.

Géographie
 Le Piou est une rivière du Massif central, située dans département de la Lozère.

Bande dessinée
 Le Piou est un personnage de bande dessinée humoristique publié dans le Journal de Spirou. Ses aventures sont traduites en espagnol et en tchèque.

Jeux vidéo
 Le Piou est un monstre ressemblant à un petit oiseau. Il est présent dans les jeux vidéo Dofus et Wakfu. 
 Le Piou-Bou est un jeu où le piou et le bibou se roulent dans la boue.

Chanson 

 Le Poussin Piou, une chanson humoristique de 2012

Notes et références

Homonymie de patronyme